RS1 oder RS-1 bezeichnet:
 ALCO RS-1, eine Diesellokomotive des Eisenbahnherstellers American Locomotive Company
 Stadler Regio-Shuttle RS1, Dieseltriebwagen des Eisenbahnherstellers Stadler Rail
 RS1 (Rakete), eine US-amerikanische Trägerrakete
 Radio 1 (Satellit), ein sowjetischer Amateurfunksatellit
Radschnellweg 1, einen geplanten und teilweise schon gebauten Radschnellweg zwischen Moers und Hamm
 RS 1, eine Linie der Regio-S-Bahn Bremen/Niedersachsen
 RS-1, ein Luftschiff aus den 1920er Jahren; siehe Liste der Militärluftschiffe der Vereinigten Staaten #RS-1